Evelyn (film)
 Evelyn (piosenkarka)
 Evelyn (Teksas)
 Evelyn (Kalifornia)
 Ewelina

 Evelyn Matthei